Crossogaster är ett släkte av steklar. Crossogaster ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fikonsteklar
Crossogaster